Ло́маная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ломаная улица — улица в Выборге.
 В Санкт-Петербурге:
 Ломаная улица — улица в Московском районе
 Ломаная улица — улица в Сочи.

Украина 
 Ломаная улица — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Ломаная аллея